

Призери

Змагання

Посилання 
 Ковзанярський спорт на офіційному сайті  

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010